BYC, byc (латиницей) может обозначать:
 BYC — код IATA для  близ города Якуиба в департаменте Тариха в Боливии.
 byc — код ISO 639-3 для языка , одного из верхнекросских языков (распространённых в юго-восточной Нигерии).
 Носитель мутации «брахиспина» (, ) — бык (корова, телёнок), имеющий генетическую аномалию, вызывающую , которая специфична для голштино-фризской (голштинской) породы.